Татария может означать:
 Русский вариант географического термина Тартария.
 Неофициальное название Татарской АССР — автономии в составе РСФСР Союза ССР.
 «Красная Татария»/«Советская Татария» — общественно-политическая газета в Союзе ССР.
 (2668) Татария — астероид, названный в честь Татарской АССР.

См. также

Примечания